El Salto kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Salto, Ignacio de la Llave, 
 Santa Cruz el Salto, ort, Oaxaca, San Francisco Telixtlahuaca, 
 El Salto, Atlacomulco, 
 El Salto, Catorce, 
 Pueblo Nuevo (ort i Mexiko, Durango, Pueblo Nuevo, lat 23,38, long -105,38), 
 El Salto, Pinos, 
 El Salto, Atenguillo, 
 Agua Verde, Nayarit, Tecuala, 
 El Salto, Atoyac de Álvarez, 
 El Salto, Huimilpan, 
 El Salto (kommun), Jalisco, 
 El Salto, Tuxpan, 
 El Salto (vattenfall i Mexiko, Nuevo León, lat 25,39, long -100,24), 
 El Salto, Fresnillo, 
 El Salto, Cuautepec, 
 El Salto, Ayutla de los Libres, 
 El Salto, Tierra Blanca, 
 El Salto, Malinaltepec, 
 El Salto, San Miguel de Allende, 
 El Salto, Susupuato, 
 El Salto, Zinapécuaro, 
 El Salto, Singuilucan, 
 El Salto, Tacámbaro, 
 El Salto, Puente de Ixtla, 
 El Salto, Huajicori, 

Robotskapade Mexikoförgreningar